Rossi (Parma), een Italiaans historisch motorfietsmerk
 Rossi (Varese), een Italiaans historisch motorfietsmerk
 Rossi (wapen), een fabrikant van wapens

Personen met de achternaam Rossi 
 Alexander Rossi, Amerikaans autocoureur
 Aldo Rossi, Italiaans architect
 Bruno Rossi, Italiaans-Amerikaans astrofysicus
 Christian Rossi, Franse striptekenaar
 Daniele De Rossi, Italiaans voetballer
 Domenico Rossi, Zwitsers-Venetiaans architect
 Francis Rossi, frontman van de Britse popgroep Status Quo
 Giacomo Rossi, bisschop van Verona, bisschop van Luni, aartsbisschop van Napels
 Giuseppe Rossi, Italiaans-Amerikaans voetballer
 Julio Hernán Rossi, Argentijns voetballer
 Néstor Rossi, Argentijns voetballer
 Paolo Rossi (acteur), Italiaans acteur
 Paolo Rossi (voetballer), Italiaans voetballer
 Salamone Rossi, Italiaans componist
 Sebastiano Rossi, Italiaans voetballer
 Stéphane Rossi, Frans voetbaltrainer
 Valentino Rossi, Italiaans motorcoureur

Italiaanse achternaam